Die ukrainische Poolbillard-Meisterschaft 2018 war ein Poolbillardturnier, das vom 27. November bis 2. Dezember 2018 in der ukrainischen Hauptstadt Kiew stattfand. Ermittelt wurden die nationalen Meister in den Disziplinen 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball und 14/1 endlos.

Witalij Pazura gewann bei den Herren alle vier Titel und war damit der erste Spieler, dem dies in zwei aufeinander folgenden Jahren gelang. Bei den Damen war Wiktorija Nahorna mit zwei Siegen am erfolgreichsten, während Ljubow Schyhajlowa und die 14-Jährige Polina Wynokurowa ihre ersten nationalen Meistertitel in der Erwachsenenklasse gewannen.

Medaillengewinner

Wettbewerbe der Herren 
Die Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Viertelfinale im K.-o.-System gegeneinander an. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Finalrunde angegeben.

14/1 endlos

8-Ball

10-Ball

9-Ball

Wettbewerbe der Damen 
Die Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Halbfinale im K.-o.-System gegeneinander an. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Finalrunde angegeben.

14/1 endlos

8-Ball

10-Ball

9-Ball

Einzelnachweise 

2018
Poolbillardveranstaltung 2018
Billardturnier in Kiew